Anthony Zettel – giocatore di football americano statunitense
 Kathrin Zettel – ex sciatrice alpina austriaca
 Sarah Zettel – scrittrice statunitense